Guarda Municipal pode significar: 
Guarda Municipal (Brasil) ou Guarda Civil Municipal: denominação dos órgãos de polícia municipal de diversos municípios do Brasil;
Guarda Municipal: antiga denominação, no Reino de Portugal, da actual Guarda Nacional Republicana de Portugal.

Ver também 
 Guarda Civil

Polícia
Desambiguação